First Canadian Place -  kompleks biurowców w kanadyjskim mieście Toronto, w którym wznosi się m.in. najwyższy wieżowiec Toronto, o wysokości 72 pięter.

W jednym z budynków znajduje się giełda Toronto Stock Exchange. To druga po NYSE największa giełda kontynentu. Na poziomach handlowych jest wiele sklepów i restauracji, a w pasażach znajdują się rzeźby i fontanny. Na zewnątrz znajduje się mały park.

Biurowce First Canadian Place, jak pozostałe budynki Financial District połączone są PATH, systemem podziemnych pasaży handlowo-komunikacyjnych.

Linki zewnętrzne 
 First Canadian Place
 Toronto Stock Exchange

Wieżowce w Toronto

ko:퍼스트 캐나디언 플레이스